Rumenczo Goranow – piłkarz (ur. 1950)
 Rumen Goranow – piłkarz (ur. 1984)